Серпу́ха () — род многолетних растений семейства .

Ботаническое описание 
Растения — многолетние травы высотой от 15 до 90 см.

Соцветия — многоцветковые корзинки с черепитчатой обёрткой. Цветки трубчатые, в основном двуполые, от бело-розоватого до пурпурного цвета.

Плод — семянка с хохолком.

Хозяйственное значение и применение 
Во время цветения привлекает насекомых как медонос.

Сок жёлтого цвета, ранее широко применялся как краситель для шерсти.

Распространение и среда обитания 
Родина — Старый Свет (на востоке до Сибири и на юге до Средней Азии), но встречается и в Северной Америке.

Серпуха венценосная произрастает в средней и южной части европейской территории бывшего СССР, на Кавказе, в Средней Азии и Сибири. Серпуха красильная встречается в Прибалтике и в средней и южной полосе европейской части.

Классификация 
Выделяют от 25 до 70 видов серпух. Иногда некоторые виды выделяют в отдельный род Klasea, тогда количество видов сокращается до 20. По информации базы данных The Plant List (на август 2016) род включает 40 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Чертополоховые